Insieme linearmente indipendente – Un insieme di vettori in uno spazio vettoriale
 Insieme indipendente degli elementi di un matroide
 Insieme indipendente (teoria dei grafi) – Un insieme di vertici che non condividono spigoli